Terre Haute (Illinois)
Terre Haute (Indiana)
Terre Haute (Missouri)
Terre Haute (Ohio)